Zona operativa antiterrorismo (), o zona ATO  (),è un termine utilizzato dai media, dalla pubblicità, dal governo dell'Ucraina e dall'OSCE  e altre istituzioni straniere  per identificare il territorio ucraino delle regioni di Donetsk e Luhansk (oblast)  sotto il controllo delle forze militari russe  e dei separatisti filorussi. Una parte significativa della zona ATO è considerata territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina.

Storia 
Il 20 febbraio 2018, il presidente Ucraino Petro Poroshenko ha cambiato lo status della zona ATO da operazione antiterrorismo a "adozione di misure per garantire la sicurezza e la difesa nazionale e respingere e scoraggiare l'aggressione armata della Federazione Russa negli oblast di Donetsk e Luhansk". 

Ciò consente all'esercito ucraino di prendere in carico le zone al posto dei servizi segreti ucraini SBU.  In quanto tale, l'ATO è stato rinominato in zona JFO (operazione delle forze congiunte) ().

Divisione amministrativa militare 
I confini ufficiali della zona ATO sono stati definiti con un elenco di località e le loro coordinate geografiche, approvato nel novembre 2014 dal parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. 

La zona è condizionatamente suddivisa in cinque settori A, B, C, D e M.  

 Settore A – parti orientali e centrali dell'oblast di Luhansk
 Settore B – parti centrali dell'oblast di Donetsk, inclusi Donetsk e Makiivka
 Settore C – parti settentrionali dell'oblast di Donetsk (città Bakhmut e Debaltseve) e parti occidentali dell'oblast di Luhansk
 Settore D – parti meridionali dell'oblast di Luhansk e parti orientali dell'oblast di Donetsk (dopo l'invasione russa del 2014 il 24 agosto, tutte le forze ucraine sono state ritirate)
 Settore M – parti meridionali dell'oblast di Donetsk (intorno a Mariupol, da cui l'identificazione del settore)

Influenza nella cultura e nella società 

Dal 28 dicembre 2015, la canzone "Brattia Ukraintsi" (Fratelli ucraini) è l'inno ufficiale dell'ATO.

Note 

Donbass
Controterrorismo
Guerra del Donbass
Suddivisioni dell'Ucraina